Тефе ():

 Тефе — муниципалитет в Бразилии.
 Тефе — микрорегион в Бразилии.
 Тефе — река в Бразилии.